Мусатовский косогор — место на крутом берегу реки Оки в городе Тарусе Калужской области, где находится могила художника Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова (1870—1905).

Неподалёку находится кенотаф Марины Цветаевой. На этом месте раньше было хлыстовское кладбище, которое не сохранилось.

История 
В Тарусу В. Э. Борисова-Мусатова пригласил профессор Иван Владимирович Цветаев. Виктор Эльпидифорович, тончайший колорист, романтический певец «дворянских гнёзд», в начале XX века жил в «Песочном доме», в ту пору по стечению обстоятельств не занятом семейством Цветаевых, много писал, иногда выбирался в соседнюю усадьбу Борок, что в нескольких верстах ниже по течению Оки, к художнику Василию Дмитриевичу Поленову (1844—1927).

Борисов-Мусатов жил здесь, в тишине и покое, на окраине уездного городка, в ожидании большого и выгодного заказа, который обещал поправить материальное состояние его семьи, но который так и не получил. Много писал, как всегда, в своей манере — «нежными, тающими красками». В Тарусе он создал такие полотна, как «Куст орешника», «Сон божества», «На балконе. Таруса», «Осенняя песнь», «Реквием», этюды «Весенняя сказка», «Летняя мелодия». Незадолго до смерти Борисов-Мусатов написал художнику Бенуа: 

Художник умер тридцати пяти лет от роду после тяжёлой простуды, полученной на Оке во время лодочной прогулки. Как-то, незадолго до ухода из жизни, гуляя возле старого хлыстовского кладбища и часовенки, он в шутку сказал, что, когда умрёт, хорошо бы лежать здесь, над Окой… Так и произошло. Борисов-Мусатов скончался 26 октября 1905 года и был похоронен на высоком берегу Оки, над обрывом, на старом кладбище близ Воскресенской церкви.

Надгробие В. Э. Борисову-Мусатову 

Спустя несколько лет после смерти художника его земляк-саратовец и друг скульптор Александр Терентьевич Матвеев установил на его могиле надгробный памятник. На постаменте из красного гранита фигура мальчика, спящего безмятежным сном.

«Уснувший мальчик» — так уже больше века называют здесь эту скульптуру. В Тарусе живёт легенда о том, что Борисов-Мусатов заболел смертельной простудой после того, как в ненастную погоду бросился в Оку к тонущему мальчикау, но спасти того не удалось, что очень сильно подействовало на художника. На торцевой части постамента вырублено: «1870-1905»; на лицевой: «Борисов-Мусатов» и православный крест. Тема «Уснувшего мальчика», по замыслу скульптора, была весьма созвучной творчеству его земляка и друга. Но тарусское духовенство, усмотрев в необычном надгробии языческие мотивы — обнажённое тело отрока — вначале не выдало разрешения на установку памятника. И только после многих ходатайств согласие на установку было, наконец, получено.

Тут же, на Мусатовском косогоре, вечным сном спят сестра художника, физик-кристаллограф Юрий Викторович Вульф и его супруга Вера Васильевна Вульф.

Литература 

 Анискович Л. Край бузины и край рябины (Цветаевы в Тарусе); 2004.
 Бодров И. Я., Гостунский Н. Н. Таруса. — Калуга: Калужское книжное издательство, 1960. — 96 стр.: ил.
 Гостунский Н. Н. Таруса — древний город на Оке / Отв. ред. канд. ист. наук С. М. Каштанов. Институт истории АН СССР. — М.: Наука, 1965. — 280 с. — 10 000 экз.
 Михеенков С. Е. Путеводитель по Тарусе. — Калуга, «Золотая аллея», 2008.
 Михеенков С. Е. Прогулки по Тарусе : путеводитель. — Калуга : Полиграф-Информ, 2005. — 72 с. — (Русский Барбизон). — ISBN 5-93999-138-6.

Достопримечательности Тарусы